

Toponyme 

 Westerfield est un village du Suffolk, en Angleterre.
 Westerfield est une localité des Shetland, en Écosse.

Patronyme 

 James Westerfield (1913-1971) est un acteur américain.